Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Shaun Stafford che ha battuto in finale Ann Grossman 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (semifinali)
 Ann Grossman (finale)
 Robin White (primo turno)
 Monique Javer (primo turno)

 Mana Endō (secondo turno)
 Debbie Graham (quarti di finale)
 Marianne Werdel (quarti di finale)
 Wang Shi-ting (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1992